Phomachora är ett släkte av svampar. Phomachora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phomachora